Le sigle SCSI peut faire référence à :

 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, un syndicat d'officiers de police français.
 Small Computer System Interface, un standard définissant  un bus informatique reliant un ordinateur à des périphériques ou à un autre ordinateur.
 Syndicat de la Cybersécurité et de la Sécurité de l'Information, un syndicat de professionels de la cybersécurité francais.